Moreira Júnior pode referir-se a:
 Manuel António Moreira Júnior, um político da última fase da Monarquia Constitucional Portuguesa;
 Alexandre Colares Moreira Júnior, um político brasileiro do tempo da República Velha;
 Alfredo Moreira Júnior, mais conhecido por Zezé Moreira, um treinador brasileiro de futebol;
 D. Antônio Almeida de Moreira Júnior, Arcebispo de Olinda e Recife.
 Moreira Jr., nome artístico de Alfredo Moreira Filho, jornalista de rádio e televisão, que trabalhou na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Nacional e Excelsior de São Paulo, TV Paulista, Canal 5, TV Bauru, TV Globo de S. Paulo, Canal 5, entre outras emissoras.

Desambiguação